een jongensvoornaam
 Cappadonna, Amerikaans rapper, geboren als Darryl Hill
 Darryl (rapper), Nederlandse rapper